Le terme Dégelis peut se référer à:

Toponymes

Dégelis, MRC de Témiscouata (municipalité régionale de comté), au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Lac du Dégelis (rivière Portneuf), territoire non organisé du Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Dégelis (La Belle Rivière), plan d’eau de la municipalité d’Hébertville, MRC Le Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Sainte-Rose-du-Dégelis, paroisse de Dégelis, MRC de Témiscouata (municipalité régionale de comté), au Bas-Saint-Laurent, au Québec.